Die Abkürzung BHE steht für:
 Bank für Handel und Effekten, ehemaliges Kreditinstitut in Zürich
 Barnhouse Effect, ein japanischer Entwickler von Videospielen
 Blenheim (Neuseeland), IATA-Code des Flughafens (Air Station) in Neuseeland
 Bremisch-Hannoversche Kleinbahn AG
 Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 Buxtehude-Harsefelder Eisenbahn GmbH
 BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V.

Bhe bezeichnet:
den arabischen Buchstaben des Sindhi Bhe (Buchstabe) ()

BHE